HD1 et HD 1 peuvent faire références à :

 HD1, la galaxie la plus lointaine découverte à ce jour.
 HD 1, aussi connue sous le nom de HIP422, un système binaire et aussi la première entrée du catalogue Henry Draper.
 Plectine, une protéine géante trouvée dans les cellules de mammifères, pour laquelle HD1 est un alias.
 TF1 Séries Films, aussi connu sous le nom de HD1.

Homonymie